368 км (368-ий кіломе́тр;  Триста шістдесят восьмий кіломе́тр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.
Власна назва наступних об'єктів:

Залізничні роздільні, зупинні пункти та платформи

368 км — зупинний пункт Донецької залізниці.
368 км — зупинний пункт Південної залізниці.



Див. також 
 368 (значення)
 368
 Список залізничних станцій і роз'їздів України (3)